Blaine bezeichnet:

 Blaine (Zement)-Wert, standardisiertes Maß für den Grad der Feinvermahlung von Zement
 Blaine-Gerät, zur Bestimmung der inneren Oberfläche eines Pulvers

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blaine (Georgia), im Pickens County
 Blaine (Camas County, Idaho)
 Blaine (Latah County, Idaho)
 Blaine (Illinois), im Boone County
 Blaine (Indiana), im Jay County
 Blaine (Kansas), im Pottawatomie County
 Blaine (Kentucky), im Lawrence County
 Blaine (Maine), im Aroostook County
 Blaine (Michigan), im St. Clair County
 Blaine (Minnesota), im Anoka County
 Blaine (Mississippi), im Sunflower County
 Blaine (Missouri), im Vernon County
 Blaine (Nebraska), im Adams County
 Blaine (North Carolina), im Montgomery County
 Blaine (Ohio), im Belmont County
 Blaine (Oregon), im Tillamook County
 Blaine (Tennessee), im Grainger County
 Blaine (Utah), im Salt Lake County
 Blaine (Washington), im Whatcom County
 Blaine (West Virginia), im Mineral County
 Blaine (Wisconsin), im Portage County
 Blaine (Town), Town(ship) im Burnett County, Wisconsin
 Blaine Hill, im Allegheny County, Pennsylvania

Nachnamen:

 David Blaine (* 1973), US-amerikanischer Aktions- und Zauberkünstler
 Hal Blaine (1929–2019), US-amerikanischer Musiker
 James G. Blaine (1830–1893), Sprecher des US-amerikanischen Repräsentantenhauses
 John J. Blaine (1875–1934), US-amerikanischer Senator und Gouverneur von Wisconsin
 Vivian Blaine (1921–1995), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

Vornamen:

 Blaine Nye (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Unternehmer

Sonstiges:
 Blaine Branch, Fließgewässer im Macon County, North Carolina
 Blaine Spring Creek, Fließgewässer im Madison County, Montana
 Blaine Trace, Fließgewässer im Elliott County, Kentucky
 Blaine Lake, See im Livingston County, Michigan
 Blaine Pond, See im Luzerne County, Pennsylvania
 Blaine Island, Insel im Kanawha County, West Virginia
 Blaine Mine, Mine im Ouray County, Colorado
 Blaine Pit, Mine im Whatcom County, Washington
 Blaine School Mine, Mine im Silver Bow County, Montana
 Blaine Tunnel Mine, Mine im Dolores County, Colorado
 Blaine (Vallière), Fließgewässer in Frankreich, Nebenfluss der Vallière

im NRHP gelistete Objekte:
 Blaine Hill "S" Bridge, in Blane, Pease Township, Ohio, ID-Nr. 10000082
 Blaine Stadium and Fieldhouse, in Ponca City, Oklahoma, ID-Nr. 88001364

Siehe auch:
 Blaine County
 Blaine Township
 Blane
 Plaine (Begriffsklärung)